

Patronyme 

 Dominique Geay (1944-), général français ;
 Joachim Geay (1673-1749), maître apothicaire au  ;
 Pierre Geay (1845-1919), évêque français ;
 Pierre Geay (1893-1973), acteur, condisciple de  Henry de Montherlant ;
 Nicolas Geay, journaliste sportif français.

Toponyme 

 Geay, commune française de la Charente-Maritime.
Le château de Geay dans cette commune.
 Geay, commune française des Deux-Sèvres.